Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Middellandse Zeespelen 2001 in Tunis, Tunesië. Er was enkel een mannentoernooi. De wedstrijden werden gespeeld van 5 tot en met 15 september 2001.

Uitslagen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Eindfase

Halve finales

Kleine finale

Finale

Medaillespiegel 

Middellandse Zeespelen 2001
Midd
Voetbal op de Middellandse Zeespelen